Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2015 der Damen, die vom 15. bis 16. Mai 2015 stattfand.
Es nahmen 21 Spielerinnen teil von denen sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
2015